Find Queen ou Encontre a dama ou ainda simplesmente dama, é um jogo de baralho baseado na sorte e perspicácia do jogador. O Objetivo é eliminar todos os jogadores, fazendo-os encontrar Damas espalhadas pelo monte.

Modo de jogo

O baralho é embaralhado e colocado a mesa espalhado, similar a peças de dominó após embaralhamento. Cada jogador então saca uma carta com o intuito de não encontrar a dama. Para no máximo 5 jogadores, existem 4 damas possíveis a serem encontradas. Se um jogador encontra uma dama, é eliminado, e prossegue-se o jogo até restar apenas um único jogador, que não terá mais damas a sacar.

Valores das cartas

Neste jogo, quanto mais se saca, maior a possibilidade de se encontrar a dama e perder o jogo. Logo, existem cartas especiais, que quando sacadas, fazem com que o jogador compre a mais que somente uma por rodada. São elas:

 - Joker: O primeiro joker a ser sacado faz com que o jogador saque 5 cartas novas.
 - Reis: Caso o jogador saque um K, ele deve sacar 2 cartas novas.
 - Valetes: Caso o jogador saque um J, ele deve sacar 1 carta nova.
 - Nove de copas: O jogador deve sacar 3 cartas novas.
 - Oito de espadas: O jogador deve sacar 4 cartas novas.
 - Dama: Dependendo do número de jogadores, a dama sobressalente vale 2 cartas novas, e é ativada quando a primeira é encontrada.

As demais cartas não possuem efeito. Vale lembrar que as cartas especiais possuem efeito cumulativo. Exemplo: Um jogador saca um K, que lhe da um direito de 2 cartas novas. Porém, a primeira carta extra é um J. Logo, ele ainda continua com o dever de sacar mais 2 cartas novas, já que comprou 1/2 referentes ao K, mas sacou um J, que ganha outra vez.

Número de jogadores

O numero de jogadores sempre deve ser uma unidade a mais que o total de damas "mortais" (a quando sacada, elimina) existentes no monte. Exemplo: Para 4 jogadores, devem existir 3 damas mortais. A outra dama, que irá ser a primeira encontrada, deve dar 2 cartas a mais para o jogador que a sacou. Para 2 jogadores, por exemplo, as três primeiras damas que forem encontradas, dão ao jogador 2 cartas a mais.

Sobrevida

Caso o jogador estiver sob efeito de uma carta especial, e sacar uma dama antes que acabe o efeito, se ele sacar outra dama, ganha o direito de voltar ao jogo e a ultima dama sacada volta para o monte, que será embaralhado novamente.
Exemplo: Um jogador saca um K, que lhe da o direito a 2 cartas. Mas, na primeira carta extra, saca um 8 de espadas, que lhe dá mais 5 novas cartas (contando o efeito do K para a carta não sacada). Suponha que o jogador saque uma dama na jogada 1/5. Ele terá ainda que sacar mais 4 cartas, independente de ter sido eliminado (já que isso ajuda os outros oponentes, eliminando cartas especiais). Porém, na carta 4/5, ele saca uma dama. Com esse feito, ele não será mais eliminado e a dama final retorna ao jogo. Após isto, o jogador pode continuar a sacar sua carta bonus 5/5.

Jogos de cartas com baralho francês